A 336-os jelzésű regionális autóbusz Rétság, autóbusz-forduló és Vác, autóbusz-állomás között közlekedik, kizárólag egy irányban. Munkanapokon két autóbusz indul, a hajnali órákban egy Felsőpetényről Vácra (Nézsa érintése nélkül), a másik délután indul Rétságtól Vácra, Nézsa érintésével. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei

!colspan=2|Perc (↓)
!Megállóhely
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
!rowspan=10|
| Rétság, autóbusz-fordulóinduló végállomás
|align=left|
|-
|1||Rétság, rendőrség
|align=left|
|-
|2||Rétság, Pusztaszántói út
|align=left|
|-
|7||Nőtincsi elágazás
|align=left|
|-
|10||Nőtincs, Rózsa utca
|align=left|
|-
|11||Nőtincs, Fölvég
|align=left|
|-
|12||Nőtincs, kastély
|align=left|
|-
|13||Nőtincs, Templom tér
|align=left|
|-
|14||Nőtincs, Alvég
|align=left|
|-
|17||Felsőpetényi elágazás
|align=left|
|-
|21||0||Felsőpetény, orvosi rendelővonalközi induló végállomás
|align=left|
|-
|22||1||Felsőpetény, sportpálya
|align=left|
|-
|23||2||Felsőpetény, FUNTOS
|align=left|
|-
|24||3||Felsőpetény, bánya
|align=left|
|-
|26||5||Alsópetény, Petőfi utca 21.
|align=left|
|-
|27||6||Alsópetény, községháza
|align=left|
|-
|28||7||Alsópetény, szeszfőzde
|align=left|
|-
|31||10||Alsópetényi elágazás
|align=left|
|-
|34||∫||Nézsa, Szondi utca 124.
|align=left|
|-
|35||∫||Nézsa, gyógyszertár
|align=left|
|-
|36||∫||Nézsa, Szondi utca 124.
|align=left|
|-
|40||∫||Alsópetényi elágazás
|align=left|
|-
|45||15
|Keszeg, általános iskola
|align=left|
|-
|46||16||Keszeg, ősagárdi elágazás
|align=left|
|-
|47||17||Keszeg, Kossuth utca 27.
|align=left|
|-
|52||22||Penc, acsai elágazás
|align=left|
|-
|54||24||Penc, községháza
|align=left|
|-
|55||25||Penc, Rádi utca 11.
|align=left|
|-
|58||28||Rád, Rákóczi utca 32.
|align=left|
|-
|59||29||Rád, eszpresszó
|align=left|
|-
|60||30||Rád, Nefelejcs utca
|align=left|
|-
|63||33||Rád, Csekei dűlő út
|align=left|
|-
|65||35||Vác–Mihály tanya
|align=left|
|-
|66||36||Vác–Somos
|align=left|
|-
|69||39||Vác, ContiTech Hungaria
|align=left|
|-
|70||40||Vác–Máriaudvar
|align=left|
|-
|71||41||Vác, Közúti Igazgatóság
|align=left|
|-
|72||42||
|align=left|
|-
|74||44||Vác, VOLÁN telep
|align=left|
|-
|75||45||Vác, Telep utca
|align=left|
|-
|76||46||Vác, Honvéd utca
|align=left|
|-
|78||48||Vác, autóbusz-állomásérkező végállomás
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai